Włodarczyk – polskie nazwisko, w Polsce mieszka ponad 30 tys. noszących je osób.

Ludzie noszący nazwisko  Włodarczyk 
 Adam Włodarczyk – działacz samorządowy, prezydent Radomia w latach 1998–2002
 Andrzej Aleksander Włodarczyk (ur. 1944) – badacz naukowy w CNRS (Paryż) oraz profesor uniwersytecki we Francji
 Agnieszka Włodarczyk (ur. 1980) – aktorka i piosenkarka
 Anita Włodarczyk (ur. 1985) – lekkoatletka, specjalistka w rzucie młotem
 Anna Bożena Włodarczyk (ur. 1951) – lekkoatletka, specjalistka skoku w dal
 Barbara Włodarczyk (ur. 1960) – dziennikarz telewizyjny
 Jarosław Włodarczyk (ur. 1961) – historyk astronomii
 Jarosław Włodarczyk (ur. 1970) – dziennikarz, doradca mediowy
 Krzysztof Włodarczyk (ur. 1981) – bokser
 Ludwik Wrodarczyk (1907–1943) – polski zakonnik, oblat, męczennik, administrator parafii w Okopach, ofiara zbrodni Ukraińskiej Armii Powstańczej podczas II wojny światowej, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oraz Sługa Boży Kościoła katolickiego.
 Marek Włodarczyk (ur. 1974) – aktor teatralny i dubbingowy
 Marek Roman Włodarczyk (ur. 1954) – aktor telewizyjny, filmowy i teatralny
 Michał Włodarczyk (ur. 1995) – aktor dziecięcy
 Mirosław Włodarczyk (ur. 1959) – lekkoatleta, skoczek wzwyż
 Paweł Włodarczyk (ur. 1955) – działacz sportowy, przedsiębiorca
 Piotr Włodarczyk (ur. 1977) – piłkarz
 Stanisław Włodarczyk (1939–2013) – duchowny katolicki, biblista
 Urszula Włodarczyk (ur. 1965) – lekkoatletka
 Walerian Wiesław Włodarczyk (1931–1977) – esperantysta, filolog i dziennikarz
 Wojciech Włodarczyk (ur. 1949) – polityk, nauczyciel akademicki, wykładowca historii sztuki, poseł na Sejm I i III kadencji
 Wojciech Włodarczyk (ur. 1990) – siatkarz
 Zdzisław Włodarczyk (1922–1994) – biotechnolog, profesor Politechniki Łódzkiej

Przypisy 

Polskie nazwiska